Европейский этап FIA WTCC 2008 — девятый этап сезона-2008. Гоночный день проведён на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской провинции Болонья 21 сентября.

Впервые WTCC проводит в рамках своего календаря отдельный европейский этап. До этого все соревнования привязывались к более мелким территориям.

Общая информация 
В стане SEAT Sport лучше других имольский уик-энд провели Иван Мюллер и Рикард Рюделл. Француз и швед на пару лидировали как в квалификации, так и в первом заезде, а во втором пробились на пятое и шестое места. В соревновании на скорость сильнее был Рикард, а в контактной борьбе оба раза чуть быстрее оказывался Иван. Главный соперник француза в чемпионате — сокомандник Габриэле Тарквини квалифицировался лишь шестым, в первой гонке отыграл одну позицию, а во второй попал в завал на первом круге и вынужден был сойти. Из-за подобной разницы в результатах разрыв между № 11 и № 12 в чемпионате вырос с двух до двенадцати очков.

Пилоты BMW весь уик-энд уступали в скорости конкурентам из SEAT и Chevrolet, занимая позиции в конце первой десятки. Занятый по итогам первой гонки первый ряд второго заезда привёл лишь к локальному успеху Йорга Мюллера — немец приехал на первый за пять гонок подиум. Стартовавший в том заезде вторым Августо Фарфус особо не проявил себя и к финишу заезда откатился на восьмое место. Шедший накануне этапа третьим в личном зачёте Энди Приоль в Имоле набрал лишь два очка, опустившись на пятое место в чемпионате.

В стане Chevrolet вновь неплохо провели квалификацию, показав третье и четвёртое время, но в гонках пилоты американской марки были чуть менее заметны — Роберт Хафф дважды финишировал в районе подиумных позиций; Никола Ларини был чуть медленнее, но также дважды уверенно набрал зачётный баллы; Ален Меню не смог реализовать свою скорость в результаты, сойдя в первой гонке.

На фоне крайне неудачного сезона очень сильный уик-энд провёл Джеймс Томпсон. Honda под управлением британца на равных боролась с лидерами весь уик-энд и сначала заработала первый в сезоне подиум, а затем и одержала первую с прошлогоднего испанского этапа победу.

В стане частников безоговорочно сильнейшим был Серхио Эрнандес, выигравший и квалификацию и обе гонки. Следом за ним оба раза финишировали Пьер-Ив Корталь и Франц Энгстлер.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:02.794

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2 

Примечание: Шаповалов не стартовал.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Европа
Моторные виды спорта
Сентябрь 2008 года
2008-1